Синдт () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Синдт, Иван Борисович (Синт, Синд) (ок. 1720 — после 1785) — офицер российского императорского флота, мореплаватель.
 Синдт, Микаэль — датский кёрлингист.